Соревнования по вольной борьбе в весовой категории до 61 килограммов на Чемпионате Европы по борьбе 2018 года прошли 5 и 6 мая в Каспийске, Россия. Победителем стал российский спортсмен Гаджимурад Рашидов, серебряную медаль завоевал грузин Бека Ломтадзе, а бронзу завоевали румынский борец Иван Гуйдя и турок Реджеп Топал.

Медалисты

Результаты 
 Легенда
 F — Выиграно Туше

Поединки

Утешительные поединки

Ссылки

Примечания 

Чемпионат Европы по борьбе 2018